Калькбреннер:

 Фридрих Вильгельм Михаэль Калькбреннер (1784—1849) — сын Христиана Калькбреннера, пианист-виртуоз и композитор.
 Христиан Калькбреннер (1755—1806) — немецкий композитор, пианист и скрипач.